Улахан-Отёхтёх — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Улахан-Отёхтёх — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°28' с. ш. 120°42' в. д..
 Улахан-Отёхтёх — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°03' с. ш. 122°53' в. д..

Примечания